23e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 23e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid